Partido Comunista de Estonia puede referirse a:

 Partido Comunista de Estonia, partido político estonio desaparecido, fundado en 1920.
 Partido Comunista de Estonia (1990), partido político estonio fundado en 1990, actualmente ilegalizado.